Schauberger ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schauberger (1938–2011), österreichischer Politiker
 Anna Schauberger (* 1985), österreichische Musikproduzentin, Sängerin, Komponistin und Radiomoderatorin
 Johann Georg Schauberger (um 1700–1751), österreichischer Bildhauer
 Othmar Schauberger (1901–1993), österreichischer Höhlenforscher
 Viktor Schauberger (1885–1958), österreichischer Förster und Erfinder
 Walter Schauberger (1914–1994), österreichischer Physiker und Mathematiker, Sohn von Viktor Schauberger